Минулорічні чемпіонки Грет Міннен та Алісон ван Ейтванк не грали цього року й не захищали свій титул.

У турнірі перемогли Коко Гофф та Кейті Макнеллі, здолавши в фіналі пару Кейтлін Крістіан / Алекса Гуарачі, 6–2, 6–2.

Сіяні тенісистки

Турнірна сітка

Сітка

Посилання 

 Сітка 

2019 Doubles
BGL Luxembourg Open — Doubles
2019 у люксембурзькому спорті